Foce ima više značenja:
 Foce, Ancona
 Foce, Ascoli Piceno
 Foce, L'Aquila
 Foce, La Spezia
 Foce, Massa-Carrara
 Foce, Pesaro-Urbino
 Foce, Salerno
 Foce, Terni